Consentius ist der Name folgender antiker Personen:

 Consentius (Philosoph), Philosoph im 4. Jahrhundert, vermählt mit der Tochter des Iovinus (Heermeister)
 Consentius (Dichter), Sohn des Vorhergehenden, Dichter und Politiker, tribunus et notarius unter Valentinian III. und Avitus
 Consentius (Grammatiker), lateinischer Grammatiker des 5. Jahrhunderts

Consentius ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Consentius (1876–1937), deutscher Literaturhistoriker
 Otto Consentius (1813–1887), deutscher Schauspieler und Dramatiker